

Первомайське — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Первомайське — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Первомайське — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Первомайське — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Первомайське — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Первомайське — село, Федоровський район, Костанайська область

Первомайське — село, Дрокійський район

Первомайське — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Первомайське — село, Бійський район, Алтайський край
 Первомайське — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Первомайське — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Первомайське — село, Єгор'євський район, Алтайський край
 Первомайське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Первомайське — село, Мішкинський район, Курганська область
 Первомайське — село, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Первомайське — село, Первомайський район, Алтайський край
 Первомайське — село, районний центр, Томська область
 Первомайське — село, Смоленський район, Алтайський край
 Первомайське — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Первомайське — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Первомайське — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Первомайське — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Первомайське — село, Цівільський район, Чувашія

Первомайське — смт, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Первомайське — смт, Донецька область, Сніжнянська міська рада
 Первомайське — смт, Миколаївська область, Миколаївський район

 Первомайське — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Первомайське — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Первомайське — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Первомайське — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Первомайське — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Первомайське — село, Донецька область, Кальміуський район, Новоазовська міська громада
 Первомайське — село, Донецька область, Кальміуський район, Бойківська селищна громада, Мічурінська сільська рада
 Первомайське — село, Донецька область, Кальміуський район, Бойківська селищна громада, Первомайська сільська рада
 Первомайське — село, Донецька область, Маріупольський район
 Первомайське — село, Донецька область, Покровський район, Білозерська міська громада
 Первомайське — село, Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада
 Первомайське — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Первомайське — село, Луганська область, Старобільський район
 Первомайське — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Первомайське — село, Полтавська область, Полтавський район
 Первомайське — село, Сумська область, Шосткинський район
 Первомайське — село, Харківська область, Куп'янський район
 Первомайське — село, Харківська область, Ізюмський район
 Первомайське — село, Херсонська область, Бериславський район
 Первомайське — село, Черкаська область, Черкаський район

 Первомайське — селище, Вінницька область, Гайсинський район
 Первомайське — селище, Вінницька область, Хмільницький район
 Первомайське — селище, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Первомайське — селище, Херсонська область, Херсонський район

 Первомайське — колишнє село у Сватівський район Луганської області
 Первомайське — колишнє село у Шосткинський район Сумської області

Див. також 
 Першотравневе
 Первомайськ
 Первомайський

Примітки